Труа:

 Труа — город на севере Франции, префектура департамента Об, историческая столица Шампани.
 Труа — округ во Франции, один из округов в регионе Шампань-Арденны.
 Труа — железнодорожная станция в городе Труа.
 Труа — средневековое графство.
 «Труа» — французский футбольный клуб.
 Труа-Виль — коммуна во Франции, департамент Атлантические Пиренеи.
 Труа, Жан-Франсуа де (1679—1752) — французский художник рококо.
 Труа, Франсуа де (1645—1730) — французский художник-портретист.